Brisa - vento próximo da superfície terrestre.
Brisa (empresa) - de Portugal
Brisa (refrigerantes) - marca de refrigerantes madeirense
"Brisa" - canção de 2019 da cantora Iza

Desambiguação